Владимир Аристов: Аристов, Владимир Антонович (1839—1902) — судебный деятель, сенатор.
 Аристов, Владимир Владимирович (род. 1950) — советский и российский поэт, научный работник, доктор физико-математических наук.